Miejscowości w Polsce
 Marynowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Sejny
 Marynowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda

 Miejscowości na Białorusi
 Marynowo – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie lachowickim, w sielsowiecie Olchowce